Ла Есфера има више значења:

 Ла Есфера (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есфера (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику